«Кортрейк» () — бельгийский футбольный клуб из города Кортрейк, выступающий в Лиге Жюпиле. Основан в 1901 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Гюлденспорен», вмещающем 9 500 зрителей.

История 
Наиболее успешно клуб выступал в 1970—1980-х годах, отыграв 15 сезонов в Лиге Жюпиле. До сезона 2008/09 клуб играл в элите всего ещё 1 раз. Победа в Эрсте Лиге 2007/08 позволила выступать в элите в сезоне 2008/09.

Достижения 
 Кубок Бельгии
 Финалист 2011/12
 Второй дивизион
 Победитель (2): 1905/06, 2007/08
 2-е место (2): 1979/80, 1997/98

Состав 
По состоянию на 24 ноября 2022 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Ссылки 
 

ФК «Кортрейк»